Niemcy:
 Dondorf - dzielnica Hennef (Sieg)

Osoby:
 Bernhard Dondorf - niemiecki polityk

Inne:
 B. Dondorf - niemiecka drukarnia

Zobacz też:
 Dondorf & Naumann
 Donndorf